Het Molletje (Tsjechisch: Krtek of Krteček) is het hoofdpersonage in de gelijknamige reeks korte animatiefilms gemaakt door de Tsjechische animator Zdeněk Miler in de jaren vijftig en zestig. Het dier debuteerde in 1957. In totaal zijn er 45 afleveringen en zes korte films gemaakt. De serie werd in Nederland uitgezonden door de NOS (9 december 1973 - 20 april 1975, in Het Programma met de Muis) en de VARA (28 maart 1984 - 28 mei 1986, als onderdeel van Filmclub). Ook in Vlaanderen, in het programma Prikballon, werden eind jaren 80, begin jaren 90 afleveringen van "Het Molletje" getoond. In 2017 is het programma weer op tv op NPO 3.

Lijst korte episodes

Films

Externe links 
 Overzicht van alle afleveringen
  Interview met Miler
 Recensie van de filmversie door NRC Handelsblad

Kinderprogramma op televisie
Fictief zoogdier
Animatiefiguur
Tsjechisch televisieprogramma